Moc nebo MOC může znamenat:

 moc – schopnost prosadit svou vůli
 Dělba moci
 Orgán veřejné moci
 Politická moc
 Právní moc
 Soudní moc
 Státní moc
 Veřejná moc
 Výkonná moc 
 Výkonná moc v Česku
 Zákonodárná moc
 Plná moc, zmocnění
 Vyšší moc v právu

příjmení
 viz Moc (příjmení)

v kultuře
 Moc (film) (orig. Power) – americký film z roku 1986 režiséra Sidneyho Lumeta

MOC 
 MOC, též MC, maloobchodní cena
 mechanické odbavování cestujících, systém odbavování v městské hromadné dopravě s jízdenkami z předprodeje, které cestující sám označil (tzv. „znehodnotil“) proděravěním v mechanickém děrovacím strojku na označování jízdenek
 mezinárodní poznávací značka Mosambiku

Externí odkazy